O Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Feminino de 2004 é a 7ª edição desta prova.

Fase de Grupos
Todos os participantes se qualificam para fase seguinte, servindo esta fase para definir o alinhamento dos Quartos de Final.

Grupo A

|

|}

Grupo B

|

|}
 O Brasil perdeu todos os seus pontos, devido ao controle positivo das suas jogadoras. 
A Colômbia passa para 1º e os Estados Unidos fica em 2º no grupo.

Grupo C

|

|}

Grupo D

|

|}

Fase Campeão

5º ao 8º lugar

9º-16º

13º/15º lugar

Classificação final

Ligações externas
 USA Team
 rinkhockey

Internacional
  Mundook-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Português)
 patinslover-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Espanhol)

Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Feminino